Гве́ндолин «Гвен» Сте́йси () — персонаж из дилогии «Новый Человек-паук» Марка Уэбба. Основана на одноимённой героине комиксов Marvel. Её роль исполнила Эмма Стоун. Гвен играет важную роль в фильмах Уэбба. Она одноклассница и девушка Питера Паркера. Уэбб взял за основу героини её традиционный образ из комиксов. За исполнение своей роли Стоун получила одобрение критиков, несмотря на неоднозначную реакцию на дилогию в целом.

Создание образа

История происхождения 
Гвен Стейси впервые появилась в комиксе The Amazing Spider-Man #31 в 1965 году. Она должна была стать главным любовным интересом Человека-паука, однако вскоре была вытеснена из-за роста популярности Мэри Джейн Уотсон, это привело к решению сценаристов «Человека-паука» убить Гвен, что стало одним из самых важных моментов в истории комиксов. Провал Человека-паука спасти Гвен стал одним из первых крупных неудач супергероя и считается концом Серебряного века комиксов. Героиня несколько раз клонировалась, возрождалась и имела другие версии в комиксах, включая Гвен-паук, и была включена в телевизионные шоу и мультфильмы, основанные на Человеке-пауке.

Кастинг и исполнение 

Первое появление Гвен Стейси в кино состоялось в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007), где её сыграла Брайс Даллас Ховард, однако эта версия была на втором плане, поскольку Мэри Джейн уже была главным любовным интересом Питера в этой трилогии. После отмены «Человека-паука 4» и перезагрузки серии фильмов о Человеке-пауке сообщалось, что Гвен и Мэри Джейн появятся в первом фильме новой серии, но затем было подтверждено, что Гвен будет единственным любовным интересом Питера. В список актрис на роль вошли Лили Коллинз, Офелия Ловибонд и Имоджен Путс, а Тереза Палмер, Эмма Робертс и Мэри Элизабет Уинстэд, как сообщает The Hollywood Reporter, были «потенциально в составе». В сентябре 2010 года «Variety» сообщило, что в список актрис вошли Эмма Стоун и Миа Васиковска. После рассмотрения кандидатур ещё нескольких актрис, Стоун была объявлена победительницей на эту роль в октябре 2010 года благодаря её сочетанию с актёром Эндрю Гарфилдом, что впоследствии стало причиной их романа.

Ради роли Эмма Стоун сохранила свой натуральный светлый цвет волос, чтобы соответствовать образу Гвен в комиксах. По словам Стоун, на ней лежит ответственность за роль в фильме о Человеке-пауке, признаваясь, что «в детстве не читала комиксов, и мой опыт был связан с фильмами Сэма Рэйми… Я всегда считала, что Мэри Джейн была его первой любовью», и была знакома с образом Брайс Даллас Ховард в «Враге в отражении». Стоун сказала: «Какая-то часть меня очень хочет угодить людям, которые любят Человека-паука или Гвен Стейси и хотят, чтобы она была справедливой. Я надеюсь, что они дадут мне разрешение изобразить её по-своему».

Несмотря на смерть своей героини в «Высоком напряжении», Стоун в интервью Screen Rant выразила заинтересованность в возвращении Стейси в будущем фильме о «Новом Человеке-пауке». К июлю 2014 года разработка «Зловещей шестёрки», «Нового Человека-паука 3» и «Нового Человека-паука 4» остановилась; в этих фильмах Стоун должна была вновь исполнить свою роль, а по сюжету вернувшийся Норман Озборн соединяет воскресшую Гвен с симбиотом по имени Карнаж и настраивает против Питера, Гарри Озборна и Зловещей шестёрки. К началу 2015 года прошла договорённость о перезапуске серии в рамках Кинематографической вселенной Marvel, что фактически отменило будущие фильмы франшизы «Новый Человек-паук».

Анализ личности 
Официальный сайт Sony Pictures, посвящённый фильму «Новый Человек-паук», описывает Гвен Стейси как «умную, харизматичную и мятежную». Эмма Стоун описала свою героиню как «папину дочку», которая очень ответственна, защищает свою семью и любит науку. Она сказала: «Гвен предлагает Паркеру мир стабильности, семью без потери родителей, и, помимо физической привлекательности, между ними устанавливается интеллектуальная связь из-за их общей любви к науке». Как объяснила Стоун, её героиня «запуталась между отцом, Питером Паркером и Человеком-пауком, у которых разные способы найти справедливость в своей жизни», что, по её мнению, является интересной темой для исследования. Дана Стивенс из «Slate» описала персонажа как «мечтания ботаника: милая, умная, остроумная дама в скромных свитерах, мини-юбках, чулках до бёдер и сапогах».

Отношения Гвен и Питера получили дальнейшее развитие в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». Когда Эмму Стоун спросили об их отношениях в сиквеле, она ответила: «Она спасает его чаще, чем он её. Она невероятно полезна для Человека-паука… Он — мускулы, она — мозги». Эмили Кубинчанек из  отмечает, что в отличие от Мэри Джейн Уотсон, главного любовного интереса Питера в трилогии Рэйми, Гвен Стейси, изображённая в фильмах Марка Уэбба, даёт «чувство партнёрства» в отношениях с Питером Паркером и готова помогать ему в его битвах, даже ценой собственной жизни, когда она помогла ему против Электро и впоследствии становится мишенью и умирает из-за Зелёного гоблина.

Роль в фильмах

Новый Человек-паук (2012) 

Гвен впервые появляется как дочь капитана полиции Нью-Йорка Джорджа Стейси и одноклассница Питера Паркера и Флэша Томпсона в средней научной школе Мидтауна. Она разнимает драку между ними, делает замечание Флэшу за невыполненное домашнее задание и за избиение Питера, а затем хвалит последнего за то, что тот встал на защиту Флэша. С этого момента Питер и Гвен начинают проявлять взаимный интерес друг к другу. Позже они встречаются в Озкорпе, где Гвен проходит практику в качестве ассистента-исследователя, а Питер пробирается в учреждение, чтобы найти доктора Курта Коннорса, где его кусает радиоактивный паук, который даёт ему суперспособности. Гвен догоняет Питера после того, как дядя Бен забирает его после уроков, а позже утешает Питера после смерти Бена.

После того, как Питер начинает выслеживать убийцу дяди Бена как Человек-паук, Гвен приглашает его на ужин со своей семьёй, где Питер и капитан Стейси спорят о мотивах Паука. После этого Питер раскрывает Гвен, что он и есть Человек-паук, и целует её. Гвен также играет решающую роль в победе над Коннорсом, который пытался создать регенерационную сыворотку, чтобы отрастить руку и превратился в Ящера: используя свои собственные научные знания, она помогла Питеру разработать противоядие против сыворотки Коннорса, от которой люди превращаются в гибридов рептилий. Однако её отца убивает Ящер, прежде чем Питер успевает победить злодея. Джордж просит Паркера пообещать держаться подальше от Гвен ради её безопасности. Питер выполняет просьбу, не сразу сообщая об этом Гвен, однако позже рассказал, что попросил её отец, и она бросает Питера. Однако, когда Питер намекает, что он передумал выполнять эту просьбу, Гвен улыбается.

Новый Человек-паук: Высокое напряжение (2014) 

Два года спустя Гвен и Питер заканчивают среднюю школу. Она звонит ему и говорит, что он опаздывает на церемонию вручения дипломов, в то время как Питер помогает полиции Нью-Йорка задержать Алексея Сицевича. Питер прибывает сразу после того, как Гвен заканчивает свою речь, и целует её на глазах у всех. Гвен и Питер разговаривают, и она приглашает его на ужин, после чего её позвала мама для семейного фото. Вечером Питер рассказывает Гвен о том, что постоянно видит её отца, и настаивает на том, что должен выполнить своё обещание, в результате чего Гвен расстаётся с Питером.

Гвен встречает Макса Диллона, и узнаёт о его дне рождения и о том, что он одержим Человеком-пауком. Позже она снова встречается с Питером, в ходе беседы они пытаются сохранить свою дружбу и установить некоторые правила. Гвен рассказывает Питеру о подаче заявки на стипендию в Оксфордский университет, что означает, что ей придётся переехать в Англию. Макс, переживший несчастный случай и ставший Электро, отключает электричество на Таймс-сквер с целью зарядить себя. Дональд Менкен, высокопоставленный член совета директоров Озкорпа, решает, что Гвен представляет угрозу, увольняет её и нацеливается на её устранение. В этом хаосе она сталкивается с лучшим другом детства Питера — Гарри Озборном.

Гвен оставляет Питеру голосовое сообщение, в котором говорилось, что она получила должность в Оксфорде и должна ехать на рейс. Питер догоняет её и признаётся в любви, соглашаясь вместе с ней поехать в Англию. Их диалог прерывает отключение электричества, вызванное Электро. Питер ведёт Гвен туда, где находится полиция, и она помогает ему усовершенствовать веб-шутеры против Электро. Питер отправляется на бой с Максом, который одерживает верх. Когда Электро ловит Человека-паука и бьёт его током, Гвен приезжает на полицейской машине и сбивает злодея. Вместе они убивают Электро, перегружая его электроснабжение.

После этого появляется Гарри, ставший Зелёным гоблином, который выяснил личность Человека-паука и хочет отомстить за то, что тот ему отказал в переливании крови. Гоблин забирает Гвен на часовую башню и скидывает её, но Питер успевает её поймать. Человек-паук и Зелёный гоблин сражаются на вершине башни, и Пауку удаётся одолеть Гоблина. Однако во время битвы Гвен падает с большой высоты. Питер пытается спасти её, используя свою паутину. Несмотря на то, что Питер ловит её, она умирает от удара головой о поверхность. Подавленный своей неудачей спасти свою девушку, Питер заканчивает свою карьеру в качестве Человека-паука.

Проходит пять месяцев, Человек-паук так и не появился в Нью-Йорке, так как Питер проводит каждый день на могиле Гвен. Позже неизвестная команда людей освобождает Сицевича из тюрьмы. Вооружившись электромеханическими доспехами, Сицевич называет себя «Носорогом» и бесчинствует по улицам. Питер, вдохновившись повторным просмотром выпускной речи Гвен, вновь принимает на себя роль Человека-паука и противостоит Носорогу.

Появления в комиксах

Marvel Infinite Tie-in comics 
Гвен появляется в комиксах, которые связаны с серией фильмов «Новый Человек-паук». Она помогает Питеру переделать костюм Человека-паука и пытается сохранить с ним дружеские отношения после их первого расставания, после чего они возобновляют отношения.

В других медиа

Видеоигры 
 Эта версия Гвен также появляется в видеоигре «The Amazing Spider-Man», её озвучивает Кэри Уолгрен. Через несколько месяцев после выхода фильма Гвен продолжает работать в «Озкорпе» и время от времени помогает Человеку-пауку.
 Гвен Стейси не появляется в видеоигре «The Amazing Spider-Man 2», но упоминается Питером Паркером в разговоре с тётей Мэй, когда он оправдывается, чтобы выйти из дома и притвориться, что проверяет Гвен во время нападения на Озкорп (в действительности она не присутствовала при инциденте). Beenox подтвердила, что персонаж был исключён из сюжета, чтобы игра не создавала спойлеры к предстоящему фильму.

Критика и наследие 
Версия Гвен Стейси в исполнении Эммы Стоун получила положительные отзывы и привела к более широкому признанию актрисы, она была номинирована на несколько премий, получив награду «Любимая киноактриса» на церемонии Kids’ Choice Awards 2015 года. Критики высоко оценили взаимодействие Эммы Стоун с Эндрю Гарфилдом в фильмах «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», а также тот факт, что её версия персонажа была более проработана, чем Гвен Стейси из трилогии Сэма Рэйми. В рецензии на первый фильм Стефани Захарек из Movieline написала, что у неё «не было особого желания увидеть продолжение серии фильмов. Но наблюдение за Гарфилдом и Стоун заставило меня подумать, что это не такая уж плохая идея». После выхода «Высокого напряжения» Элисон Уиллмор из BuzzFeed назвала игру Стоун и историю любви двух людей, «безнадёжно влюблённых друг в друга», самыми яркими моментами фильма, а остальные подсюжеты и злодеи «усложнили отношения между Питером и Гвен». Она также назвала историю любви «необычайно привлекательной» для клишированного супергеройского фильма.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Персонажи серии фильмов «Новый Человек-паук»
Вымышленные учёные
Вымышленные студенты